Tahitie FC is een Surinaamse voetbalclub met als thuisbasis het Bigi Wey Sportcentrum in Brownsweg in het district Brokopondo.

Tahitie komt uit in de Tweede Divisie van de Surinaamse Voetbal Bond (stand 2019).

Zie ook 
 Lijst van voetbalclubs in Suriname

Surinaamse voetbalclub
Sport in Brokopondo